Тер-Саакян — армянская фамилия. Известные носители:

 Тер-Саакян, Арам Вардгесович (род. 1957) — армянский военный и государственный деятель, полковник.
 Тер-Саакян, Самвел (род. 1993) — армянский шахматист, гроссмейстер (2009).

См. также